Encapsulado tiene las siguientes acepciones:

 en informática, la encapsulación en programación orientada a objetos es el ocultamiento del estado, es decir, de los datos miembro de un objeto de manera que solo se puede cambiar mediante las operaciones definidas para ese objeto;
 en electrónica, encapsulado se refiere a la forma en que se empaqueta la oblea de silicio para efectuar su conexión con el sistema;
 en farmacología, refiere al proceso de dispensar el medicamento en forma de comprimido;
 en biología, al proceso mediante el cual las bacterias se recubren de una cápsula para así protegerse y adquirir ciertas ventajas adaptativas.